Чкония — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Чкония, Даниил Соломонович (род. 1946) — советский и российский поэт, писатель, журналист, публицист, литературный критик.
 Чкония, Ламара Григорьевна (род. 1930) — грузинская, советская камерная и оперная певица, педагог. Народная артистка СССР.
 Чкония, Мерием Хасановна (1929—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Чкония, Михаил Георгиевич (1924 — ?) — Герой Социалистического Труда.